Никола́й Нику́лин:
 Никулин, Николай Александрович (1892—1946) — генерал-майор.
 Никулин, Николай Иванович (1931—2005) — советский и российский литературовед-вьетнамист.
 Никулин, Николай Львович (род. 1986) — российский журналист, телеведущий, кинокритик, писатель.
 Никулин, Николай Николаевич (1923—2009) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент РАХ (1991).